Mandoga peut désigner :
 Mandoga, un village de la commune de Makak (Cameroun)
 Mandoga, un village de la commune de Matomb (Cameroun)